

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zosin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie Waganiec
 Zosin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno 
 Zosin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubanie 
 Zosin – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Horodło 
 Zosin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Fajsławice
 Zosin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce 
 Zosin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców 
 Zosin – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie 
 Zosin – kolonia wsi Wola Chomejowa w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Zosin – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ułęż 
 Zosin – przysiółek wsi Dziewuliny w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica 
 Zosin – część wsi Gruszów w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Pałecznica
 Zosin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew 
 Zosin – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Zosin – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno

Miejscowości na Białorusi 
 Zosin – dawny folwark. Tereny, na których leżał, znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.